Lucinoma blakeanum är en musselart som först beskrevs av Bush 1893.  Lucinoma blakeanum ingår i släktet Lucinoma och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
blakeanum